Objecte transneptunià, objecte del sistema solar l'òrbita del qual té un radi mitjà més gran que la del planeta Neptú
 Optical Transport Network, tecnologia de xarxa de telecomunicacions basada en comunicació òptica
 otn també és el codi ISO 639-3 de l'Otomí de Tenango, llengua variant de l'otomí, parlada a Mèxic